Шиха́нов — русская фамилия. Известные носители:

 Шиханов, Владимир Александрович (род. 1957) — советский и российский хоккеист и тренер, Заслуженный тренер России.
 Шиханов, Павел Иванович (1888—1938) — советский политический и революционный деятель, основоположник революционного движения в Нижней Туре.
 Шиханов, Сергей Владимирович (род. 1978) — российский хоккеист и тренер, мастер спорта. 
 Даниил Шиханов — литературный псевдоним писателя Андрея Измайлова (1953—2011)

 Шиханова, Дарья (род. 1999) — российская поп-рок-исполнительница, известная под псевдонимом «Дора».